Премия имени Юрия Казакова — литературная премия журнала «Новый мир», учреждённая в 2000 году в честь советского писателя Юрия Казакова, по случаю 75-летия со дня его рождения и двадцатилетия со дня его смерти. Заявлялась как премия за лучший рассказ года в России. Конкурс был открыт для всех печатных изданий на русском языке, но по его итогам побеждали авторы только московских толстых журналов (преимущественно самого «Нового мира», а также «Знамени»).

Координатором премии был главный редактор журнала «Новый мир» Андрей Василевский. Кроме того, для контроля над премиальными решениями в жюри премии входило не менее двух членов редакции «Нового мира» (один из них назначался председателем жюри).

Премия им. Юрия Казакова финансировалась Благотворительным резервным фондом. В 2012 году присуждение премии было приостановлено, по заявлению организаторов — «по техническим причинам».

Лауреаты 
 2000 — Игорь Клех, «Псы Полесья» (в журнале «Дружба народов»);
 2001 — Виктор Астафьев, «Пролётный гусь» (в журнале «Новый мир»);
 2002 — Асар Эппель, «В паровозные годы» (в журнале «Знамя»);
 2003 — Ирина Полянская, «Утюжок и мороженое» (в журнале «Знамя»);
 2004 — Борис Екимов, «Не надо плакать» (в журнале «Новый мир»);
 2005 — Александр Иличевский, «Воробей» (в журнале «Новый мир»);
 2006 — Афанасий Мамедов, «Бекар» (в журнале «Октябрь»);
 2007 — Наталья Ключарёва, «Один год в Раю» (в журнале «Новый мир»);
 2008 — Ольга Славникова, «Сёстры Черепановы» (в журнале «Саквояж СВ»);
 2009 — Олег Ермаков, «Лёгкий поток» (в журнале «Октябрь»);
 2010 — Максим Осипов, «Москва—Петрозаводск» (в журнале «Знамя»);
 2011 — Николай Кононов, «Аметисты» (в журнале «Знамя»).

Финалисты (шорт-лист) 
 2000 — Марина Вишневецкая («Вот такой гобелен»), Юрий Гончаров («Командировка в безумие»), Нина Горланова и Вячеслав Букур («Случай на Радоницу»), Игорь Клех («Псы Полесья»), Леонид Костюков («Верховский и сын»), Емельян Марков («Снег»), Александр Яковлев («По согласию сторон»).
 2001 — Виктор Астафьев («Пролётный гусь»), Марина Вишневецкая («Т. И. Н. (Опыт сада)»), Николай Кононов («Микеша»), Владимир Маканин («Однодневная война»), Михаил Тарковский («Замороженное время»), Евгений Шкловский («Улица»).
 2002 — Михаил Бутов («В карьере»), Марина Вишневецкая («Опыт принадлежания»), Дмитрий Галковский («Святочный рассказ № 7»), Владимир Маканин («Неадекватен»), Иван Плужников («Мёртвое зерно»), Асар Эппель («В паровозные годы»).
 2003 — Юрий Горюхин («Канцелярский клей Августа Мебиуса»), Владимир Маканин («Могли ли демократы написать гимн…»), Афанасий Мамедов («Письмо от Ларисы В.»), Ирина Полянская («Утюжок и мороженое»), Дмитрий Притула («Счастливый день»), Сергей Солоух («Метаморфозы»).
 2004 — Василий Голованов («Эти квартиры»), Денис Гуцко («Осенний человек»), Борис Евсеев («Слух»), Борис Екимов («Не надо плакать»), Борис Иванов («Ночь длинна и тиха, пастырь режет овец»), Сергей Солоух («Свет»).
 2005 — Ильдар Абузяров («Почта», «Мавр»), Юрий Горюхин («Переходный возраст»), Александр Иличевский («Воробей»), Денис Осокин («Новые ботинки»), Сергей Солоух («Окисление»).
 2006 — Аркадий Бабченко («Аргун»), Светлана Василенко («Город за колючей проволокой»), Олег Зайончковский («Любовь после „Дружбы“»), Станислав Иванов («Лейтенант Осуги: поэт и авиатор»), Афанасий Мамедов («Бекар»), Роман Сенчин («Персен»).
 2007 — Дмитрий Бавильский («Мученик светотени»), Наталья Ключарёва («Один год в Раю»), Захар Прилепин («Грех»), Ольга Славникова («Басилевс»), Лев Усыскин («Длинный день после детства»), Асар Эппель («Дурочка и грех»).
 2008 — Сухбат Афлатуни («Проснуться в Ташкенте»), Владимир Березин («Веребьинский разъезд (из цикла „Ностальгия“)»), Лариса Бортникова («Гарнизон Алые Паруса»), Ирина Василькова («Стрелка»), Мария Лосева («Репетитор»), Ольга Славникова («Сёстры Черепановы»).
 2009 — Марина Бувайло («Улики»), Георгий Давыдов («Как избавиться от сверчков»), Олег Ермаков («Лёгкий поток»), Николай Климонтович («Эльдорадо»), Артур Кудашев («Красная директория»), Моше Шанин («Дом № 3, или Чёрный день»).
 2010 — Юрий Буйда («Юдо любви»), Алиса Ганиева («Шайтаны»), Артур Кудашев («Подлинная история ресторана „Землянка“»), Елена Одинокова («Жених»), Максим Осипов («Москва—Петрозаводск»), Герман Садулаев («Морозовы»).
 2011 — Всеволод Бенигсен («Глебов-младший»), Марина Вишневецкая («Бабкин оклад»), Ксения Драгунская («Куртка Воннегута»), Николай Кононов («Аметисты»), Анна Матвеева («Обстоятельство времени»), Леонид Юзефович («Поздний звонок»).

Критика 
Премия подвергалась критике за то, что не отражает состояние малой прозы на русском языке, за некомпетентность оценок жюри и цеховую коррумпированность («междусобойчик»). 

Обычный для состояния современной премиальной ситуации междусобойчик: Андрей Василевский (главред «Нового мира» и куратор премии) и Сергей Чупринин (главред «Знамени») попросту отрезали себе самые большие куски от лонг-листёрского пирога. Что ж, приятного аппетита, но отражает ли их выбор и выбор уважаемого экспертного жюри состояние «малой прозы»?

В 2010 году в Нью-Йорке была учреждена альтернативная премия за рассказ для русскоязычных авторов со всего мира, с попыткой независимой литературной оценки произведений — Премия имени О. Генри «Дары волхвов».

Примечания

Источники

Ссылки 
 Страница премии на сайте Журнального зала. 

Литературные премии России
Литературные премии журналов и газет
Казаков‎
Награды по алфавиту